Вале́рий Никола́евич Бра́гин () — советский хоккеист и российский тренер. Заслуженный тренер России (2011). Тренер-консультант сборной России, ассисент главного тренера клуба КХЛ СКА.

Наибольших успехов в качестве тренера достиг при работе с молодёжной сборной России, которую приводил к золотым (2011), четырежды к серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды к бронзовым (2017, 2019) медалям чемпионатов мира.

Игрок 
В 1971 году в составе юношеской команды стал победителем турнира «Золотая шайба». На этом же турнире был признан лучшим игроком турнира.

Нападающий. Мастер спорта.

Играл в 1974—1981 за «Спартак» (Москва), в 1981—1989 за «Химик» (Воскресенск), в 1989—1994 за «ХК Рёдовре» (Дания).

Чемпион СССР 1976, серебряный призёр чемпионата СССР 1981, 1989, бронзовый призёр чемпионата СССР 1975, 1979, 1980, 1984.

В чемпионате СССР сыграл 547 матчей, забил 146 голов.

Финалист Кубка СССР 1977 года.

Чемпион Дании 1990 г. (играющий тренер), лучший игрок чемпионата Дании 1990 года.

Тренер 
 Главный тренер «Химика» (Воскресенск) в 1997—1998 гг.
 Главный тренер «Кристалла» (Саратов) в 1999—2000 гг.
 Главный тренер «Спартак-2» (Москва) в 2001—2002 гг.
 Главный тренер «Химика» (Воскресенск) в 2002—2003 гг.
 Главный тренер «Спартак-2» (Москва) в 2003—2005 гг.
 Главный тренер «Спартак» (Москва) в 2005—2007 гг.
 Старший тренер «Атлант» (Московская область) в 2008—2009 гг.
 И. о. главного тренер «Атлант» (Московская область) с 27.10.2009 по 07.11.2009
 Главный тренер юниорской сборной России 2003—2004 гг.
 Тренер молодёжной сборной России 2004—2005 гг.
 Главный тренер молодёжной сборной России с марта 2010 по май 2012 гг.
 Главный тренер московского ЦСКА с мая 2012 г. 15 декабря 2012 года был уволен с этого поста.
 Тренер-консультант ЦСКА (Москва) 15.12.2012 — 29.01.2013.
 Тренер-консультант юниорской сборной России 29.01.2013 — 30.04.2013.
 Главный тренер второй сборной России 29.10.2013 — 8.07.2014.
 Главный тренер молодёжной сборной России 8.07.2014 — 7.05.2020
 Старший тренер национальной сборной России с 27.01.2020 — 05.06.2020.
 Тренер СКА (Санкт-Петербург) с 27.01.2020 — 05.06.2020
 Главный тренер национальной сборной России 05.06.2020 — 26.11.2021.
 Главный тренер СКА (Санкт-Петербург) 05.06.2020 — 04.01.2022.
 Старший тренер СКА (Санкт-Петербург) с 04.01.2022.

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 2004 г. не приведены)

Примечания

Ссылки 
 Зал славы хоккейного клуба «СПАРТАК» (Москва) — Брагин Валерий Николаевич

Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры молодёжной сборной России по хоккею с шайбой
Тренеры сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Рёдовре Майти Буллз»
Тренеры ХК «Спартак» Москва
Тренеры ХК «Атлант»
Тренеры ХК ЦСКА Москва
Тренеры ХК «Кристалл» Саратов
Хоккейные нападающие